Il toponimo Golești può riferirsi a diverse località della Romania:
Golești, comune del distretto di Vâlcea
Golești, comune del distretto di Vrancea
Schitu Golești, comune del distretto di Argeș